14. etape af Vuelta a España 2018 gik fra Cistierna til Les Praeres de Nava 8. september 2018. 

Simon Yates vandt etapen og tog den røde førertrøje tilbage.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Kombinationskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

14